tabu – zakaz kulturowy
 Tabu (stylizowany zapis: TABU) – polski zespół muzyczny
 Tabu – indyjska aktorka
 Tabu – album grupy Kombi
 filmy:
 Tabu – film amerykański z 1931
 Tabu – film polski z 1987
 Tabu – film japoński z 1999
 Tabu – film portugalski z 2012
 Tabu – miniserial stacji BBC One oraz FX

Zobacz też 
 tabu pokarmowe – odżywianie
 przeszukiwanie tabu – informatyka
 Tabu Recordings – norweska wytwórnia płytowa